Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii wokalista roku / artysta roku.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni. W 2022 przywrócono kategorię pod zmienioną nazwą artysta roku.

Lata 1994-1999

Lata 2000–2009

Lata 2010-2012

Lata 2022-2029

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Wokalista